Шемонаиха — многозначный термин.

 Шемонаиха — город в Казахстане.
 Шемонаиха (приток Берди) — река в Новосибирской области, Алтайском крае.